Кубок Интертото 1969 года – 9-й розыгрыш Кубка Интертото. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 36 клубов.
Лучшим среди победителей групп был Единство (Тренчин) (11 очков).

Групповой раунд 
Команды были разделены на девять групп по четыре клуба в каждой.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Ссылки 
 Кубок Интертото 1969 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1969 году